Příjmení Kárník (Kárníková) nosí více osob:

 Jan Kárník (Josef Svítil; 1870–1958), český spisovatel a lékař
 Jana Kárníková (* 1981) – česká atletka ve vrhu koulí
 Ludmila Kárníková (1932–1963), česká historička
 Pavel Kárník (* 1960) – český politik a knihkupec
 Vít Kárník (1926–1994), český geofyzik a seismolog
 Zdeněk Kárník (1931–2011), český historik a pedagog

Související články 
 Karnik

Česká příjmení